Saint Paul, Saint-Paul, St Paul eller St. Paul kan syfta på

 Saint Paul – engelska och franska namnet på aposteln och helgonet Paulus
 St. Pauli Girl – en tysk ölsort

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Parish of Saint Paul, parish,

Dominica 

 Saint Paul (parish),

Frankrike 
 Saint-Paul, Corrèze, kommun i departementet Corrèze, 
 Saint-Paul, Gironde, kommun i departementet Gironde, 
 Saint-Paul, Hautes-Pyrénées, kommun i departementet Hautes-Pyrénées, 
 Saint-Paul, Haute-Vienne, kommun i departementet Haute-Vienne, 
 Saint-Paul, Oise, kommun i departementet Oise, 
 Saint-Paul, Orne, kommun i departementet Orne,  
 Saint-Paul, Savoie, kommun i departementet Savoie, 
 Saint-Paul, Vosges, kommun i departementet Vosges,  
 Saint-Paul-aux-Bois, kommun i departementet Aisne, 
 Saint-Paul-Cap-de-Joux, kommun i departementet Tarn, 
 Saint-Paul-de-Baïse, kommun i departementet Gers, 
 Saint-Paul-de-Fenouillet, kommun i departementet Pyrénées-Orientales, 
 Saint-Paul-de-Fourques, kommun i departementet Eure, 
 Saint-Paul-de-Jarrat, kommun i departementet Ariège, 
 Saint-Paul-de-Loubressac, kommun i departementet Lot, 
 Saint-Paul-de-Salers, kommun i departementet Cantal, 
 Saint-Paul-de-Serre, kommun i departementet Dordogne, 
 Saint-Paul-des-Landes, kommun i departementet Cantal, 
 Saint-Paul-d'Espis, kommun i departementet Tarn-et-Garonne, 
 Saint-Paul-de-Tartas, kommun i departementet Haute-Loire, 
 Saint-Paul-de-Varax, kommun i departementet Ain , 
 Saint-Paul-de-Varces, kommun i departementet Isère, 
 Saint-Paul-de-Vence, kommun i departementet Alpes-Maritimes, 
 Saint-Paul-de-Vern, kommun i departementet Lot, 
 Saint-Paul-de-Vézelin, kommun i departementet Loire, 
 Saint-Paul-d'Izeaux, kommun i departementet Isère, 
 Saint-Paul-d'Oueil, kommun i departementet Haute-Garonne,  
 Saint-Paul-du-Bois, kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 Saint-Paul-du-Vernay, kommun i departementet Calvados, 
 Saint-Paul-d'Uzore, kommun i departementet Loire,  
 Saint-Paul-en-Born, kommun i departementet Landes,  
 Saint-Paul-en-Chablais, kommun i departementet Haute-Savoie, 
 Saint-Paul-en-Cornillon, kommun i departementet Loire, 
 Saint-Paul-en-Forêt, kommun i departementet Var, 
 Saint-Paul-en-Gâtine, kommun i departementet Deux-Sèvres, 
 Saint-Paul-en-Jarez, kommun i departementet Loire, 
 Saint-Paul-en-Pareds, kommun i departementet Vendée, 
 Saint-Paul-et-Valmalle, kommun i departementet Hérault, 
 Saint-Paul-la-Coste, kommun i departementet Gard, 
 Saint-Paul-la-Roche, kommun i departementet Dordogne, 
 Saint-Paul-le-Froid, kommun i departementet Lozère, 
 Saint-Paul-le-Gaultier, kommun i departementet Sarthe, 
 Saint-Paul-le-Jeune, kommun i departementet Ardèche 
 Saint-Paul-lès-Dax, kommun i departementet Landes, 
 Saint-Paul-lès-Durance, kommun i departementet Bouches-du-Rhône, 
 Saint-Paul-les-Fonts, kommun i departementet Gard, 
 Saint-Paul-lès-Monestier, kommun i departementet Isère, 
 Saint-Paul-lès-Romans, kommun i departementet Drôme, 
 Saint-Paul-Lizonne, kommun i departementet Dordogne, 
 Saint-Paul-Mont-Penit, kommun i departementet Vendée, 
 Saint-Paul-sur-Isère, kommun i departementet Savoie, 
 Saint-Paul-sur-Save, kommun i departementet Haute-Garonne, 
 Saint-Paul-sur-Ubaye, kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence, 
 Saint-Paul-Trois-Châteaux, kommun i departementet Drôme,

Franska sydterritorierna 

 Île Saint-Paul, ö,

Kanada 

 Saint-Paul (kommun), Québec, Lanaudière, 
 St. Paul (ort i Kanada), Alberta,

Se även
 Saint-Paul-d'Abbotsford – en kommun i Quebec
 Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix – en kommun i Quebec
 Saint-Paul-de-la-Croix – en kommun i Quebec
 Saint-Paul-de-Montminy – en kommun i Quebec

Saint Kitts och Nevis 

 Saint Paul Capisterre, Saint Kitts
 Saint Paul Charlestown, Nevis

Storbritannien 

 Paul (ort i Storbritannien, England, Cornwall, lat 50,09, long -5,55),

Byggnader
 Sankt Pauls-katedralen i London, England, designad av Christopher Wren

USA 

 Saint Paul, Arkansas, Madison County, 
 Saint Paul, Indiana, Decatur County, 
 St. Paul, Kansas, ort, Neosho County, 
 Saint Paul, Missouri, ort, Saint Charles County, 
 Saint Paul, Texas, Collin County, 
 Saint Paul, Texas, San Patricio County, 
 Saint Paul, Virginia, Wise County, 
 St. Paul, Iowa, ort, Lee County, 
 Saint Paul, Minnesota, delstatshuvudstad, Ramsey County, 
 St. Paul, Nebraska, countyhuvudort, Howard County, 
 Saint Paul, Oregon, Marion County, 
 Saint Paul, Alaska, Aleutians West Census Area, 
 City of Saint Paul – en stad på Saint Paul Island, Alaska

Byggnader
 Cathedral of Saint Paul in Pittsburgh, Pennsylvania

Colleges, skolor och universitet
 Saint Paul College, Saint Paul, Minnesota

Se även
 St. Paul's
 Saint Paul River
 St. Pauli
 San Paolo
 St Paul's School
 Sankt Pauls katedral (olika betydelser)
 S:t Paulskyrkan

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar